Beauval kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Beauval, Somme, kommun,

Kanada 

 Beauval, Saskatchewan, ort, 

Robotskapade Kanadaförgreningar